Muerte en Venecia puede referirse a:
la novela breve La muerte en Venecia de Thomas Mann
la ópera Muerte en Venecia de Benjamin Britten
la película Muerte en Venecia de Luchino Visconti